Bakale ist der Familienname folgender Personen:
 Monika Bakale (* 1979), kongolesische Schwimmerin
 Rony Bakale (* 1987), kongolesischer Schwimmer

Bakalé steht für:
 ein Dorf in Niger, siehe Magaria Makéra Bakalé